Княжичи — название населённых пунктов.

Россия 
 Княжичи — село в Жирятинском районе Брянской области
 Княжичи — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Княжичи — деревня в Краснинском районе Смоленской области

Украина 
 Княжичи — село в Броварском районе Киевской области.
 Княжичи — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.
 Княжичи — село в Ямпольском районе Сумской области.

См. также
 Княжич